Schabinger ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Emil Schabinger von Schowingen (1877–1967), deutscher Diplomat
 Michaela Schabinger (* 1961), deutsche Leichtathletin